Инн (, ) — река, берущая своё начало в Швейцарии, где она вытекает из озера Лунгин на высоте 2484 м, возле перевала Малоя, а затем течёт по территории Австрии и Германии. Является правым притоком Дуная и впадает в него в городе Пассау, в месте слияния трёх рек (Дуная, Инн и Ильца). Устье находится на высоте 289,2 м над уровнем моря.  Средний расход воды в Пассау — 512 м³/с.

Расход воды

Примечания

Литература 
 

Притоки Дуная
Пограничные реки
Реки Верхней Австрии
Реки Баварии
Реки Швейцарии
Реки Тироля